Даут:
 Даут — гора (3748 м) на Северном Кавказе.
 Даут — археологический памятник в Ирландии.
 Даут — река на Северном Кавказе, левый приток Кубани.
 Даут — аул в Карачаево-Черкесии.
 Даут, Джон (род. 1947) — австралийский государственный служащий и дипломат.
 Даут, Торстен (род. 1968) — немецкий легкоатлет-многоборец.